Ла-Коронада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 81 км². Население — 2231 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 130 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса